Maćkowce – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim
 Maćkowce – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim
 Maćkowce – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie chmielnickim